Middleville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Middleville (Michigan)
 Middleville (New Jersey)
 Middleville (New York)
 Middleville Township (Wright County, Minnesota)